Список крупнейших городов Бразилии

В Бразилии относительно высокий уровень урбанизации — по данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), 8 из 10 бразильцев живут в городах.

Крупнейшие города страны 
По данным БИГС на 2018 год и 2014 год, справочно на 2006 год
 Столицы штатов выделены

Карта крупнейших городов 
Города с населением:
  — свыше 1 000 000 чел.
  — от 500 000 до 1 000 000 чел.
  — от 100 000 до 500 000 чел.

Крупнейшие городские агломерации 

БИГС официально признаёт 25 крупных городских агломераций (), в которых в их границах на 30 июня 2013 года проживает около 45 % населения страны или 89,9 из 202,8 миллионов по состоянию на июль 2014 года.
По данным БИГС на 2006 и 2014

Комментарии:

Примечания 

 
Списки:География Бразилии
Бразилия